Навас-де-Хоркера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла.  Население — 551 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de Navas de Jorquera 

Муниципалитеты Альбасете